El tigre de Longdan o Panthera zdanskyi es una especie extinta de félido panterino encontrado en Longdan, condado de Dongxiang, provincia de Gansu del noroeste de China.

Descripción 
 
Panthera zdanskyi es conocido a partir del holotipo BIOPSI 00177, un cráneo casi completo que incluye la mandíbula y del paratipo IVPP 13538, un rostro, el premaxilar y el maxilar y la mayor parte de la dentadura, originalmente referida a Panthera palaeosinensis en gran medida por el tamaño. Pero el descubrimiento de un cráneo completo y bien conservado demuestra que este espécimen no puede ser referida a P. palaeosinensis, sino que es una nueva especie de pantera del tamaño de un jaguar, que es morfológicamente mucho más parecida a un tigre que P. palaeosinensis. Siendo anterior a los fósiles de tigres conocidos por al menos medio millón de años, este descubrimiento abre una nueva ventana sobre el origen y la evolución del linaje del tigre, y también tiene implicaciones significativas para la evolución de las panteras en general, ya que los sedimentos en los que se encontraron sus fósiles datan de hace 2,55 millones de años y 2,16 millones de años aproximadamente, a principios del Pleistoceno, siendo el panterino más antiguo descubierto hasta la fecha.

Cladística 
El siguiente cladograma sigue el análisis de Mazák, Christiansen y Kitchener (2011).

Etimología
Panthera zdanskyi fue nombrado originalmente por Ji H. Mazák, Per Christiansen y Andrew C. Kitchener en 2011. El nombre de la especie es en honor al difunto paleontólogo austríaco Dr. Otto Zdansky (1894-1988), por sus grandes contribuciones al conocimiento de la fauna de carnívoros fósiles de China en el Neógeno.

Referencias

zdanskyi
Fósiles de Asia
Mamíferos del Pleistoceno
Animales extintos descritos en 2011